Церква Покрови Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Заліщицького деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Лисичники Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Парафія утворена у 1898 році. Того ж року збудований храм. Іконостас змінили у 2012 році. Його автор — Василь Пушкар. Жертводавці Парафіяни УГКЦ та ПЦУ.

Храм з 1946 року до 1992 року належав РПЦ.

На території парафії є 11 хрестів та капличка Пресвятої Богородиці.

Парохи 
 о. Зеновій Пасічник,
 о. Володимир Зелінський,
 о. Микола Жук,
 о. Володимир Мегидин,
 о. Тарас Шмиглик (з 2004).

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Лисичники
Лисичники
Культові споруди, побудовані 1898
засновані в Україні 1898